L'edizione 2012 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale dello Start.

Classifica finale

Verdetti
  ,e   promosse nell'Eliteserien.
   in UEFA Europa League 2013-2014
  , ,  e  retrocesse in 2. divisjon.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2012
Campionato norvegese di calcio